— японский композитор, пишущий музыку к видеоиграм компании HAL Laboratory. Известен благодаря саундтреку к серии игр Super Smash Bros..

Работы 
 (1991) HAL's Hole in One Golf
 (1992) Arcana (SNES) (с Дзюном Исикавой)
 (1993) Kirby's Adventure (NES) (с Дзюном Исикавой)
 (1994) Kirby's Dream Course (SNES)
 (1995) Kirby's Dream Land 2 (GB) (с Тадаси Икэгами); Kirby's Avalanche (SNES) (с Эйносукэ Нагао)
 (1997) Kirby's Star Stacker (GB)
 (1998) Kirby no Kirakira Kizzu (SNES)
 (1999) Super Smash Bros. (N64)
 (2000) Kirby 64: The Crystal Shards (N64) (с Дзюном Исикавой)
 (2001) Super Smash Bros. Melee (GC) (с Тадаси Икэгами, Сёго Сакаем и Такуто Кацутой)
 (2002) Kirby: Nightmare in Dream Land (GBA) (с Тадаси Икэгами, Сёго Сакаем и Дзюном Исикавой)
 (2003) Kirby Air Ride (GC) (с Тадаси Икэгами, Сёго Сакаем и Дзюном Исикавой)
 (2006) Kirby: Squeak Squad (NDS) (с Тадаси Икэгами, Сёго Сакаем и Дзюном Исикавой)
 (2008) Kirby Super Star Ultra (NDS) (с Дзюном Исикавой)

Ссылки 
 

Композиторы Японии
Композиторы музыки для компьютерных игр
Композиторы по алфавиту